Lançon kan syfta på:

 Lançon, Ardennes
 Lançon, Hautes-Pyrénées
 Lançon (travhäst) – en fransk varmblodig travhäst, född 1977